Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :
 En musique, le degré est une hauteur caractéristique au sein d'une échelle musicale.
 En typographie, le degré est le symbole °.
 En géographie un degré désigne un arc de latitude ou de  longitude.
 En mathématiques :
 Le degré est une notion générale.
 En algèbre, le degré d'un polynôme est son exposant le plus élevé.
 En géométrie, le degré est une unité de mesure d'un angle.
 En géométrie différentielle et en topologie algébrique, le degré désigne un invariant homologique pour les fonctions continues.
 En théorie des graphes, le degré d'un sommet est le nombre d'arcs sortants et entrants de celui-ci.
 En physique et en chimie :
 Pour mesurer la température : degré centigrade, degré Celsius, degré Fahrenheit, kelvin, degré Rømer, degré Réaumur, degré Rankine, degré Leyden, degré Newton.
 Le degré jour unifié, expression de la  sévérité d'un climat.
 Le degré français correspond à la dureté d’une solution contenant 10 mg/L de carbonate de calcium.
 Le degré d'alcool est une unité permettant de quantifier la présence d'éthanol dans les boissons alcoolisées.
 Le degré Brix est une mesure de la fraction de sucre dans un liquide.
 Le degré Balling et le degré Plato, sont une mesure en masse d'extrait sec du moût de raisin avant fermentation.
 Le degré Baumé est une mesure indirecte de la concentration via la densité.
 Le degré Dornic est une mesure de l'acidité du lait.
 En biologie le Degré jour de croissance est utilisé pour évaluer un temps de développement en fonction de la température.
 Le  décrit, en sciences, les possibilités (directions) d'évolution d'un système.
 Un degré est une marche d'escalier (monter les degrés)
 Un degré est une petite ruelle en escalier
 En sciences humaines, les six degrés de séparation, théorie sur les relations individuelles.
 En généalogie, le degré de parenté est utilisé pour calculer la parenté de deux individus dans un arbre généalogique
 En médecine médiévale, la théorie des degrés décrit l'intensité des qualités d'un médicament.

Notes

Toponyme 
Degré est une commune française située dans le département de la Sarthe.
Degré et Dugré sont aussi des noms de famille rares en France (quelques personnes par million, majoritairement Degré) et au Québec (plus que 35 par million, très majoritairement Dugré).

hu:Fok#Szög